Arnold Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Arnold Township (Missouri)
 Arnold Township (Nebraska)